Овде су дати састави екипа учесница на Светском првенству у рукомету 2011. одржаном у Шведској, између 13. јануара и 30. јануара 2011. Број утакмица и датих голова односе се на утакмице одигране пре почетка првенства.

Група А

Селектор: Бадер Мирза

Селектор: Јорн Момел

Селектор: Хаинер Бранд

Селектор: Алан Порте

Селектор: Клод Онеста  (06.02.1957)

Селектор: Валеро Ривера

Група Б

Селектор: Магнус Андерсон

Селектор: Хавијер Коста

Селектор: Гудмундар Гундмундсон

Селектор: Кијохару Сакамаки

Селектор: Лајош Мочаи

Селектор: Роберт Хедин

Група Ц

Селектор: Салах Бучекриу

Секектор: Таип Рамадани

Селектор: Урлик Вилбек  (13.04.1958)

Селектор: Василе Стинга

Селектор: Веселин Вуковић

Селектор: Славко Голужа

Група Д

Селектор: Едуардо Галардо

Селектор: Чо Јунг-Шин

Селектор: Богдан Вента

Селектор: Золтан Хеистер

Селектор: Фернандо Капуро

Селектор: Штафан Олсон

Светско првенство у рукомету 2011.